Амурская область:

 Амурская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа
 Амурская область — область Российской империи